José Gallegos ist der Name folgender Personen:

* José Gallegos y Arnosa (1859–1917), spanischer Maler, Bildhauer und Architekt
 José Manuel Gallegos (1815–1875), US-amerikanischer Politiker
 José Rafael de Gallegos y Alvarado (1784–1850), costa-ricanischer Politiker, Staatspräsident